|-
|(64001)||2001 SU115|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,122|| align=right|6,24|| align=right|3,747||MBA||19. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64002)||2001 SO116|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,118|| align=right|7,22|| align=right|3,751||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64003)||2001 SN118|| align=right|17,0|| align=right|2,260|| align=right|0,138|| align=right|5,04|| align=right|3,397||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64004)||2001 SZ120|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,115|| align=right|4,15|| align=right|5,421||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64005)||2001 SF121|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,136|| align=right|4,57|| align=right|3,558||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64006)||2001 SS124|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,080|| align=right|10,55|| align=right|5,210||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64007)||2001 SF126|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,209|| align=right|6,78|| align=right|3,459||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64008)||2001 SQ126|| align=right|17,4|| align=right|2,183|| align=right|0,106|| align=right|4,45|| align=right|3,224||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64009)||2001 SD127|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,116|| align=right|4,56|| align=right|3,549||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64010)||2001 SW130|| align=right|16,4|| align=right|2,572|| align=right|0,052|| align=right|2,59|| align=right|4,125||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64011)||2001 SX134|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,056|| align=right|4,85|| align=right|4,618||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64012)||2001 SR135|| align=right|16,9|| align=right|2,409|| align=right|0,134|| align=right|2,32|| align=right|3,739||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64013)||2001 SF140|| align=right|16,2|| align=right|2,287|| align=right|0,120|| align=right|5,49|| align=right|3,458||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64014)||2001 SG141|| align=right|17,3|| align=right|2,212|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|3,289||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64015)||2001 SL143|| align=right|16,6|| align=right|2,424|| align=right|0,097|| align=right|5,13|| align=right|3,774||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64016)||2001 SX144|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,104|| align=right|2,44|| align=right|5,269||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64017)||2001 SN147|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,165|| align=right|5,38|| align=right|3,435||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64018)||2001 SQ149|| align=right|16,4|| align=right|2,224|| align=right|0,141|| align=right|7,04|| align=right|3,315||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64019)||2001 SB152|| align=right|14,7|| align=right|2,958|| align=right|0,053|| align=right|2,98|| align=right|5,086||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64020)||2001 SN152|| align=right|16,6|| align=right|2,451|| align=right|0,185|| align=right|1,56|| align=right|3,837||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64021)||2001 SQ153|| align=right|15,1|| align=right|2,946|| align=right|0,055|| align=right|0,93|| align=right|5,056||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64022)||2001 SU153|| align=right|16,0|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|7,02|| align=right|3,505||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64023)||2001 SO157|| align=right|15,4|| align=right|2,381|| align=right|0,070|| align=right|6,22|| align=right|3,674||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64024)||2001 SL160|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,114|| align=right|9,86|| align=right|5,372||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64025)||2001 SB161|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|4,15|| align=right|3,561||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64026)||2001 SS161|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,062|| align=right|11,48|| align=right|4,476||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64027)||2001 SV161|| align=right|15,0|| align=right|3,083|| align=right|0,067|| align=right|9,75|| align=right|5,413||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64028)||2001 SJ163|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,067|| align=right|0,27|| align=right|3,774||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64029)||2001 SA166|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,067|| align=right|5,90|| align=right|3,667||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64030)||2001 SQ168|| align=right|12,7|| align=right|5,168|| align=right|0,035|| align=right|7,18|| align=right|11,75||JUT||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64031)||2001 SV169|| align=right|15,6|| align=right|1,909|| align=right|0,064|| align=right|18,14|| align=right|2,638||MBA||24. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64032)||2001 SF172|| align=right|17,6|| align=right|2,347|| align=right|0,157|| align=right|1,30|| align=right|3,596||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64033)||2001 SM175|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,093|| align=right|4,53|| align=right|3,505||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64034)||2001 SD176|| align=right|14,4|| align=right|3,064|| align=right|0,074|| align=right|5,30|| align=right|5,362||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64035)||2001 SB179|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,145|| align=right|12,54|| align=right|4,232||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64036)||2001 SO190|| align=right|17,1|| align=right|2,385|| align=right|0,134|| align=right|1,47|| align=right|3,682||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64037)||2001 SO193|| align=right|15,6|| align=right|3,080|| align=right|0,042|| align=right|1,92|| align=right|5,403||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64038)||2001 SC223|| align=right|16,6|| align=right|2,364|| align=right|0,180|| align=right|2,72|| align=right|3,633||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64039)||2001 SG223|| align=right|16,8|| align=right|2,446|| align=right|0,157|| align=right|3,41|| align=right|3,826||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64040)||2001 SU231|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,094|| align=right|5,97|| align=right|4,860||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64041)||2001 SF232|| align=right|16,2|| align=right|2,424|| align=right|0,150|| align=right|2,70|| align=right|3,773||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64042)||2001 SE234|| align=right|15,9|| align=right|2,638|| align=right|0,113|| align=right|4,57|| align=right|4,283||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64043)||2001 SL235|| align=right|15,5|| align=right|3,009|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|5,218||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64044)||2001 SS238|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,147|| align=right|3,22|| align=right|3,591||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64045)||2001 SA240|| align=right|17,0|| align=right|2,230|| align=right|0,062|| align=right|2,68|| align=right|3,330||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64046)||2001 SR240|| align=right|13,5|| align=right|2,988|| align=right|0,128|| align=right|11,93|| align=right|5,164||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64047)||2001 SA243|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,085|| align=right|4,41|| align=right|3,644||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64048)||2001 SN244|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,067|| align=right|14,40|| align=right|4,392||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64049)||2001 SQ244|| align=right|15,7|| align=right|2,769|| align=right|0,123|| align=right|3,44|| align=right|4,606||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64050)||2001 SK245|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,090|| align=right|4,32|| align=right|3,650||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64051)||2001 SP252|| align=right|14,9|| align=right|2,965|| align=right|0,055|| align=right|2,96|| align=right|5,105||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64052)||2001 SX253|| align=right|15,5|| align=right|3,004|| align=right|0,041|| align=right|3,96|| align=right|5,206||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64053)||2001 SN254|| align=right|14,0|| align=right|3,154|| align=right|0,125|| align=right|18,20|| align=right|5,600||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64054)||2001 SY254|| align=right|15,2|| align=right|2,813|| align=right|0,050|| align=right|6,90|| align=right|4,717||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64055)||2001 SR255|| align=right|16,9|| align=right|2,427|| align=right|0,140|| align=right|1,95|| align=right|3,780||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64056)||2001 SZ256|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,028|| align=right|4,89|| align=right|3,590||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64057)||2001 SA258|| align=right|16,7|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|3,35|| align=right|3,605||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64058)||2001 SZ260|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,081|| align=right|3,64|| align=right|3,608||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64059)||2001 SB261|| align=right|15,7|| align=right|2,554|| align=right|0,217|| align=right|4,32|| align=right|4,082||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64060)||2001 SM263|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,288|| align=right|10,31|| align=right|3,632||MBA||25. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64061)||2001 SG265|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,174|| align=right|4,92|| align=right|3,566||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64062)||2001 SB266|| align=right|15,8|| align=right|2,638|| align=right|0,094|| align=right|3,61|| align=right|4,284||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64063)||2001 SD267|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,111|| align=right|2,86|| align=right|3,407||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64064)||2001 SC268|| align=right|16,4|| align=right|2,213|| align=right|0,055|| align=right|4,27|| align=right|3,291||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64065)||2001 SF268|| align=right|16,5|| align=right|2,265|| align=right|0,117|| align=right|5,82|| align=right|3,408||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64066)||2001 SJ268|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,061|| align=right|13,90|| align=right|4,067||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64067)||2001 SB270|| align=right|14,1|| align=right|2,684|| align=right|0,174|| align=right|11,01|| align=right|4,396||MBA||18. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64068)||2001 SO271|| align=right|16,4|| align=right|2,377|| align=right|0,107|| align=right|2,42|| align=right|3,665||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64069)||2001 SV271|| align=right|15,3|| align=right|3,143|| align=right|0,138|| align=right|0,38|| align=right|5,571||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|[[64070 NEAT]]||2001 SS272|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,211|| align=right|12,51|| align=right|3,864||MBA||24. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64071)||2001 SQ276|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,068|| align=right|10,46|| align=right|5,159||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64072)||2001 SU276|| align=right|16,2|| align=right|2,203|| align=right|0,182|| align=right|4,72|| align=right|3,269||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64073)||2001 SV277|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,033|| align=right|20,14|| align=right|5,358||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64074)||2001 SJ278|| align=right|15,3|| align=right|2,283|| align=right|0,123|| align=right|5,97|| align=right|3,449||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64075)||2001 SD279|| align=right|15,3|| align=right|2,410|| align=right|0,204|| align=right|3,04|| align=right|3,741||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64076)||2001 SK279|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,120|| align=right|1,90|| align=right|3,503||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64077)||2001 SN279|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,099|| align=right|4,28|| align=right|3,501||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64078)||2001 SO279|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,141|| align=right|2,18|| align=right|3,859||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64079)||2001 SP279|| align=right|15,7|| align=right|2,299|| align=right|0,076|| align=right|2,43|| align=right|3,485||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64080)||2001 SU279|| align=right|15,6|| align=right|2,540|| align=right|0,176|| align=right|1,54|| align=right|4,048||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64081)||2001 SX279|| align=right|15,8|| align=right|2,633|| align=right|0,098|| align=right|0,66|| align=right|4,272||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64082)||2001 SM280|| align=right|16,1|| align=right|2,364|| align=right|0,174|| align=right|2,59|| align=right|3,635||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64083)||2001 SP280|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,061|| align=right|1,78|| align=right|3,686||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64084)||2001 SA283|| align=right|13,9|| align=right|2,614|| align=right|0,179|| align=right|13,92|| align=right|4,226||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64085)||2001 SC283|| align=right|14,1|| align=right|2,688|| align=right|0,151|| align=right|13,15|| align=right|4,406||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64086)||2001 SE283|| align=right|14,0|| align=right|2,671|| align=right|0,169|| align=right|11,64|| align=right|4,365||MBA||22. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64087)||2001 SH285|| align=right|16,4|| align=right|2,250|| align=right|0,088|| align=right|1,45|| align=right|3,375||MBA||22. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64088)||2001 SX285|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,195|| align=right|14,87|| align=right|4,229||MBA||28. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(64089)||2001 SA288|| align=right|14,0|| align=right|3,075|| align=right|0,224|| align=right|14,10|| align=right|5,390||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64090)||2001 SA289|| align=right|14,5|| align=right|2,697|| align=right|0,140|| align=right|10,60|| align=right|4,427||MBA||22. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(64091)||2001 SL289|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,149|| align=right|6,48|| align=right|3,557||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64092)||2001 SM289|| align=right|14,9|| align=right|2,708|| align=right|0,190|| align=right|4,35|| align=right|4,456||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64093)||2001 SU291|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,139|| align=right|13,41|| align=right|4,446||MBA||17. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(64094)||2001 SE293|| align=right|16,6|| align=right|3,083|| align=right|0,157|| align=right|4,32|| align=right|5,412||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64095)||2001 SB320|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,128|| align=right|2,14|| align=right|3,671||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64096)||2001 SR332|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,106|| align=right|2,69|| align=right|4,287||MBA||19. september 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64097)||2001 SP334|| align=right|14,3|| align=right|3,208|| align=right|0,109|| align=right|5,37|| align=right|5,745||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64098)||2001 SD341|| align=right|16,2|| align=right|2,716|| align=right|0,043|| align=right|7,15|| align=right|4,474||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64099)||2001 SN346|| align=right|15,3|| align=right|3,131|| align=right|0,209|| align=right|9,96|| align=right|5,540||MBA||25. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64100)||2001 TY|| align=right|14,2|| align=right|2,370|| align=right|0,248|| align=right|22,31|| align=right|3,648||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64101)||2001 TC1|| align=right|16,2|| align=right|2,292|| align=right|0,149|| align=right|7,42|| align=right|3,470||MBA||8. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64102)||2001 TT3|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,091|| align=right|4,43|| align=right|3,509||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64103)||2001 TW3|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,102|| align=right|4,29|| align=right|3,571||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64104)||2001 TG4|| align=right|15,3|| align=right|3,112|| align=right|0,109|| align=right|6,81|| align=right|5,490||MBA||7. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64105)||2001 TH6|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,316|| align=right|20,79|| align=right|5,551||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64106)||2001 TT7|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,029|| align=right|1,91|| align=right|4,165||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64107)||2001 TK8|| align=right|15,1|| align=right|1,925|| align=right|0,122|| align=right|19,26|| align=right|2,671||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64108)||2001 TU8|| align=right|14,1|| align=right|2,456|| align=right|0,114|| align=right|6,49|| align=right|3,847||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64109)||2001 TW8|| align=right|14,7|| align=right|2,549|| align=right|0,084|| align=right|6,07|| align=right|4,070||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64110)||2001 TZ8|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,113|| align=right|6,01|| align=right|3,581||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64111)||2001 TV9|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,090|| align=right|6,05|| align=right|3,521||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64112)||2001 TF10|| align=right|16,9|| align=right|2,434|| align=right|0,167|| align=right|0,67|| align=right|3,796||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64113)||2001 TD11|| align=right|15,3|| align=right|3,081|| align=right|0,232|| align=right|9,88|| align=right|5,406||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64114)||2001 TE12|| align=right|16,4|| align=right|2,451|| align=right|0,122|| align=right|1,72|| align=right|3,838||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64115)||2001 TQ12|| align=right|14,1|| align=right|2,701|| align=right|0,189|| align=right|12,18|| align=right|4,438||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64116)||2001 TX13|| align=right|16,7|| align=right|2,230|| align=right|0,106|| align=right|1,59|| align=right|3,329||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64117)||2001 TW15|| align=right|13,5|| align=right|3,185|| align=right|0,096|| align=right|13,54|| align=right|5,683||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64118)||2001 TK17|| align=right|14,1|| align=right|2,987|| align=right|0,076|| align=right|8,98|| align=right|5,161||MBA||13. oktober 2001||San Marcello||San Marcello
|-
|(64119)||2001 TX17|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,140|| align=right|2,35|| align=right|3,667||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64120)||2001 TF18|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,125|| align=right|6,37|| align=right|3,337||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64121)||2001 TG18|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,213|| align=right|7,95|| align=right|4,009||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64122)||2001 TL18|| align=right|14,7|| align=right|2,948|| align=right|0,199|| align=right|1,94|| align=right|5,061||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64123)||2001 TS18|| align=right|16,4|| align=right|2,393|| align=right|0,168|| align=right|3,24|| align=right|3,702||MBA||15. oktober 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(64124)||2001 TA21|| align=right|15,0|| align=right|3,144|| align=right|0,057|| align=right|9,20|| align=right|5,573||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64125)||2001 TQ21|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|3,473||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64126)||2001 TD22|| align=right|15,6|| align=right|2,846|| align=right|0,042|| align=right|1,52|| align=right|4,799||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64127)||2001 TM23|| align=right|15,2|| align=right|2,880|| align=right|0,048|| align=right|1,61|| align=right|4,887||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64128)||2001 TQ24|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,137|| align=right|5,80|| align=right|3,590||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64129)||2001 TX25|| align=right|15,3|| align=right|2,969|| align=right|0,071|| align=right|10,50|| align=right|5,114||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64130)||2001 TC26|| align=right|14,9|| align=right|3,085|| align=right|0,137|| align=right|6,45|| align=right|5,417||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64131)||2001 TP26|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,159|| align=right|4,71|| align=right|3,393||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64132)||2001 TO27|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,079|| align=right|14,54|| align=right|4,083||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64133)||2001 TB29|| align=right|17,4|| align=right|2,349|| align=right|0,159|| align=right|2,06|| align=right|3,600||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64134)||2001 TH32|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,065|| align=right|6,31|| align=right|3,694||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64135)||2001 TM32|| align=right|16,0|| align=right|2,791|| align=right|0,163|| align=right|6,95|| align=right|4,663||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64136)||2001 TV32|| align=right|15,2|| align=right|2,626|| align=right|0,126|| align=right|7,72|| align=right|4,256||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64137)||2001 TF34|| align=right|15,7|| align=right|3,053|| align=right|0,103|| align=right|9,10|| align=right|5,334||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64138)||2001 TM34|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,101|| align=right|5,67|| align=right|3,702||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64139)||2001 TQ35|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,158|| align=right|12,06|| align=right|4,225||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64140)||2001 TZ35|| align=right|16,1|| align=right|2,368|| align=right|0,119|| align=right|7,44|| align=right|3,643||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64141)||2001 TH36|| align=right|15,6|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|5,72|| align=right|3,535||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64142)||2001 TO36|| align=right|15,1|| align=right|2,396|| align=right|0,119|| align=right|8,15|| align=right|3,708||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64143)||2001 TH37|| align=right|15,3|| align=right|2,383|| align=right|0,110|| align=right|7,60|| align=right|3,679||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64144)||2001 TS37|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,068|| align=right|4,45|| align=right|4,070||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64145)||2001 TZ37|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,196|| align=right|4,35|| align=right|4,156||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64146)||2001 TB39|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,035|| align=right|5,27|| align=right|3,761||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64147)||2001 TM40|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,156|| align=right|13,39|| align=right|4,389||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64148)||2001 TP40|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,143|| align=right|6,85|| align=right|3,543||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64149)||2001 TC41|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,176|| align=right|4,86|| align=right|3,404||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64150)||2001 TF41|| align=right|14,5|| align=right|2,244|| align=right|0,143|| align=right|7,46|| align=right|3,361||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64151)||2001 TJ41|| align=right|15,6|| align=right|2,589|| align=right|0,237|| align=right|17,38|| align=right|4,164||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64152)||2001 TO41|| align=right|14,8|| align=right|2,435|| align=right|0,120|| align=right|5,68|| align=right|3,800||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64153)||2001 TR41|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,131|| align=right|13,14|| align=right|4,165||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64154)||2001 TC42|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,170|| align=right|5,95|| align=right|3,453||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64155)||2001 TH42|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,150|| align=right|8,37|| align=right|4,567||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64156)||2001 TN42|| align=right|14,9|| align=right|2,716|| align=right|0,131|| align=right|13,48|| align=right|4,476||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64157)||2001 TR42|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,117|| align=right|15,04|| align=right|4,337||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64158)||2001 TK43|| align=right|14,0|| align=right|2,917|| align=right|0,159|| align=right|11,66|| align=right|4,981||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64159)||2001 TS43|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,198|| align=right|9,99|| align=right|4,638||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64160)||2001 TB44|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,205|| align=right|13,59|| align=right|4,337||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64161)||2001 TQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,793|| align=right|0,132|| align=right|9,76|| align=right|4,667||MBA||14. oktober 2001||Needville||Needville
|-
|(64162)||2001 TJ48|| align=right|15,7|| align=right|3,009|| align=right|0,093|| align=right|2,08|| align=right|5,220||MBA||9. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64163)||2001 TB49|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,231|| align=right|26,78|| align=right|3,552||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64164)||2001 TL49|| align=right|16,7|| align=right|2,308|| align=right|0,068|| align=right|6,90|| align=right|3,506||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64165)||2001 TW49|| align=right|15,5|| align=right|2,864|| align=right|0,081|| align=right|1,03|| align=right|4,846||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64166)||2001 TA50|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,215|| align=right|2,67|| align=right|4,186||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64167)||2001 TZ50|| align=right|17,1|| align=right|2,209|| align=right|0,137|| align=right|3,63|| align=right|3,284||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64168)||2001 TC51|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,183|| align=right|1,96|| align=right|3,668||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64169)||2001 TA52|| align=right|15,6|| align=right|2,970|| align=right|0,174|| align=right|2,38|| align=right|5,117||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64170)||2001 TH56|| align=right|15,2|| align=right|2,713|| align=right|0,086|| align=right|15,80|| align=right|4,468||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64171)||2001 TQ56|| align=right|16,7|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|1,49|| align=right|3,666||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64172)||2001 TH58|| align=right|15,6|| align=right|2,889|| align=right|0,030|| align=right|1,71|| align=right|4,909||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64173)||2001 TP58|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,125|| align=right|2,94|| align=right|4,108||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64174)||2001 TL60|| align=right|15,9|| align=right|2,984|| align=right|0,204|| align=right|2,08|| align=right|5,155||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64175)||2001 TT61|| align=right|15,1|| align=right|2,656|| align=right|0,075|| align=right|4,14|| align=right|4,327||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64176)||2001 TA62|| align=right|15,2|| align=right|2,675|| align=right|0,080|| align=right|3,40|| align=right|4,374||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64177)||2001 TS62|| align=right|16,1|| align=right|2,320|| align=right|0,044|| align=right|7,35|| align=right|3,533||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64178)||2001 TO63|| align=right|16,3|| align=right|2,377|| align=right|0,127|| align=right|2,38|| align=right|3,663||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64179)||2001 TR63|| align=right|15,0|| align=right|2,973|| align=right|0,267|| align=right|3,87|| align=right|5,127||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64180)||2001 TR64|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,071|| align=right|5,31|| align=right|3,365||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64181)||2001 TS64|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,116|| align=right|5,85|| align=right|3,583||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64182)||2001 TB65|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,050|| align=right|12,74|| align=right|5,594||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64183)||2001 TP66|| align=right|15,4|| align=right|2,608|| align=right|0,133|| align=right|2,61|| align=right|4,210||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64184)||2001 TU66|| align=right|16,4|| align=right|2,538|| align=right|0,069|| align=right|1,83|| align=right|4,042||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64185)||2001 TT67|| align=right|15,6|| align=right|2,408|| align=right|0,149|| align=right|3,80|| align=right|3,736||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64186)||2001 TB68|| align=right|14,6|| align=right|2,864|| align=right|0,117|| align=right|2,86|| align=right|4,847||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64187)||2001 TN68|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,106|| align=right|3,90|| align=right|3,319||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64188)||2001 TQ68|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,153|| align=right|1,59|| align=right|3,601||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64189)||2001 TN69|| align=right|16,7|| align=right|2,392|| align=right|0,134|| align=right|1,02|| align=right|3,699||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64190)||2001 TY69|| align=right|17,1|| align=right|2,402|| align=right|0,141|| align=right|1,67|| align=right|3,722||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64191)||2001 TC70|| align=right|16,2|| align=right|2,880|| align=right|0,014|| align=right|2,15|| align=right|4,887||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64192)||2001 TL70|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,088|| align=right|5,19|| align=right|3,342||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64193)||2001 TD71|| align=right|16,1|| align=right|2,240|| align=right|0,057|| align=right|5,26|| align=right|3,352||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64194)||2001 TD72|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,081|| align=right|4,63|| align=right|3,435||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64195)||2001 TE74|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,164|| align=right|2,90|| align=right|4,089||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64196)||2001 TY74|| align=right|15,5|| align=right|2,869|| align=right|0,067|| align=right|2,27|| align=right|4,858||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64197)||2001 TD75|| align=right|16,0|| align=right|2,428|| align=right|0,128|| align=right|1,82|| align=right|3,783||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64198)||2001 TK77|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,074|| align=right|3,05|| align=right|4,112||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64199)||2001 TU77|| align=right|15,2|| align=right|2,373|| align=right|0,123|| align=right|8,22|| align=right|3,654||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64200)||2001 TQ79|| align=right|15,0|| align=right|2,754|| align=right|0,147|| align=right|4,80|| align=right|4,569||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64201)||2001 TG80|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,097|| align=right|6,81|| align=right|3,534||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64202)||2001 TO83|| align=right|15,2|| align=right|3,154|| align=right|0,100|| align=right|3,89|| align=right|5,600||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64203)||2001 TG90|| align=right|15,8|| align=right|2,581|| align=right|0,115|| align=right|7,35|| align=right|4,146||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64204)||2001 TT92|| align=right|15,5|| align=right|2,729|| align=right|0,103|| align=right|8,44|| align=right|4,509||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64205)||2001 TL96|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,199|| align=right|6,91|| align=right|3,701||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64206)||2001 TW97|| align=right|15,2|| align=right|2,795|| align=right|0,079|| align=right|2,53|| align=right|4,673||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64207)||2001 TO99|| align=right|15,9|| align=right|2,421|| align=right|0,157|| align=right|4,09|| align=right|3,766||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64208)||2001 TG100|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,174|| align=right|5,81|| align=right|3,633||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64209)||2001 TV100|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,032|| align=right|3,72|| align=right|4,633||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64210)||2001 TC104|| align=right|16,0|| align=right|2,324|| align=right|0,062|| align=right|6,37|| align=right|3,542||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64211)||2001 TE105|| align=right|16,5|| align=right|2,207|| align=right|0,139|| align=right|7,03|| align=right|3,278||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64212)||2001 TM105|| align=right|15,5|| align=right|2,209|| align=right|0,068|| align=right|5,55|| align=right|3,283||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64213)||2001 TN105|| align=right|15,0|| align=right|2,335|| align=right|0,156|| align=right|7,26|| align=right|3,568||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64214)||2001 TU105|| align=right|14,5|| align=right|2,322|| align=right|0,084|| align=right|12,58|| align=right|3,537||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64215)||2001 TP106|| align=right|13,6|| align=right|2,676|| align=right|0,130|| align=right|13,63|| align=right|4,377||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64216)||2001 TQ106|| align=right|14,9|| align=right|2,645|| align=right|0,179|| align=right|5,23|| align=right|4,302||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64217)||2001 TR106|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,203|| align=right|3,88|| align=right|5,169||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64218)||2001 TT106|| align=right|14,7|| align=right|2,611|| align=right|0,163|| align=right|14,30|| align=right|4,219||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64219)||2001 TB107|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,146|| align=right|10,30|| align=right|4,601||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64220)||2001 TF107|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,255|| align=right|11,58|| align=right|4,037||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64221)||2001 TV108|| align=right|14,6|| align=right|3,257|| align=right|0,040|| align=right|7,39|| align=right|5,876||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64222)||2001 TB110|| align=right|17,3|| align=right|2,195|| align=right|0,065|| align=right|3,64|| align=right|3,252||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64223)||2001 TG110|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,028|| align=right|5,77|| align=right|3,515||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64224)||2001 TA112|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,072|| align=right|3,97|| align=right|3,340||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64225)||2001 TD112|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,138|| align=right|12,87|| align=right|4,686||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64226)||2001 TO112|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,184|| align=right|6,88|| align=right|4,686||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64227)||2001 TG115|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,216|| align=right|8,78|| align=right|4,582||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64228)||2001 TO115|| align=right|15,7|| align=right|2,248|| align=right|0,058|| align=right|6,08|| align=right|3,369||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64229)||2001 TO116|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|13,40|| align=right|4,189||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64230)||2001 TC117|| align=right|14,2|| align=right|2,784|| align=right|0,216|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64231)||2001 TQ117|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,210|| align=right|6,40|| align=right|4,250||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64232)||2001 TL122|| align=right|14,1|| align=right|2,647|| align=right|0,148|| align=right|14,88|| align=right|4,307||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64233)||2001 TA124|| align=right|14,4|| align=right|2,960|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|5,091||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64234)||2001 TV124|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,049|| align=right|6,10|| align=right|3,427||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64235)||2001 TW127|| align=right|16,0|| align=right|2,270|| align=right|0,109|| align=right|5,42|| align=right|3,419||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64236)||2001 TH129|| align=right|15,8|| align=right|2,360|| align=right|0,049|| align=right|10,34|| align=right|3,625||MBA||14. oktober 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(64237)||2001 TK133|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,064|| align=right|7,51|| align=right|3,596||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64238)||2001 TD134|| align=right|14,8|| align=right|2,931|| align=right|0,051|| align=right|12,44|| align=right|5,016||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64239)||2001 TH137|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,085|| align=right|12,49|| align=right|5,462||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64240)||2001 TN137|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,148|| align=right|13,03|| align=right|5,319||MBA||14. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64241)||2001 TX139|| align=right|16,1|| align=right|2,563|| align=right|0,217|| align=right|6,54|| align=right|4,102||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64242)||2001 TU147|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,158|| align=right|5,77|| align=right|3,623||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64243)||2001 TJ149|| align=right|16,0|| align=right|2,245|| align=right|0,037|| align=right|6,88|| align=right|3,364||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64244)||2001 TO152|| align=right|15,2|| align=right|3,133|| align=right|0,121|| align=right|7,55|| align=right|5,544||MBA||10. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64245)||2001 TR159|| align=right|14,1|| align=right|2,616|| align=right|0,077|| align=right|13,94|| align=right|4,229||MBA||12. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(64246)||2001 TC160|| align=right|14,2|| align=right|3,078|| align=right|0,096|| align=right|11,08|| align=right|5,400||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64247)||2001 TQ164|| align=right|17,5|| align=right|2,323|| align=right|0,088|| align=right|1,54|| align=right|3,540||MBA||11. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64248)||2001 TZ164|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,087|| align=right|9,91|| align=right|5,268||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(64249)||2001 TH166|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,051|| align=right|9,75|| align=right|5,169||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(64250)||2001 TV167|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,144|| align=right|6,54|| align=right|3,516||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov